Дьедью () — французское имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дьеду, Андре (род. 1982) — сенегальский футболист.
 Дьедью, Ортанс (род. 1983) — сенегальская дзюдоистка.
 Дьедью, Фамара (род. 1992) — сенегальский футболист.